Byfjorden kan henvise til:

 Norge
 Byfjorden (Hordaland) – i Bergen
 Byfjorden (Rogaland) – i Stavanger
 Byfjorden (Tønsberg) – i Tønsberg
 Byfjorden (Flekkefjord) – i Flekkefjord
 Byfjorden (Kristiansand) – i Kristiansand
 Sverige
 Byfjorden (Sverige) – i Bohuslän